Cililitan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Cililitan, administrativ by, Jakarta, 
 Desa Cililitan, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar